Горњи Липовац је насеље у Србији у општини Брус у Расинском округу. Према попису из 2011. било је 62 становника.

Демографија 
У насељу Горњи Липовац живи 83 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 50,2 година (47,9 код мушкараца и 53,2 код жена). У насељу има 29 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,10.

Ово насеље је у потпуности насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Брус
Насељена места у Расинском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији